Појам  може да се односи на:
 Стјепан II Бабонић, приморски бан (1243—1249)
 Стјепан III Бабонић, славонски бан (1288—1295)
 Стјепан IV Бабонић, славонски бан (1299., 1310—1316)
 Стјепан Бабонић (надбискуп)